Sciota (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Sciota (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten